6-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Третьей лиги прошёл с 28 апреля по 10 ноября 1996 года. Чемпионат проходил в двух географических зонах. Победители зональных турниров — борисовский БАТЭ и «Вейно» получили путёвки во Вторую лигу. За дополнительную третью путёвку боролись «Белоозёрск» и рогачёвский «Днепр».

Итоговая таблица

Зона А

Зона Б 

 Полоцкий «Строитель» снялся с чемпионата по ходу первого круга. Все матчи клуба аннулированы. Шкловский «Спартак» снялся во втором круге. В оставшихся матчах клубу засчитаны технические поражения (0:3).

Бомбардиры

Стыковые матчи 
 Белоозёрск — Днепр Рогачёв 1:0
 Днепр Рогачёв — Белоозёрск 2:0

См. также 
 Первая лига 1996
 Вторая лига 1996

Примечания

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by

Футбол в Европе в 1996 году
Спорт в Белоруссии в 1996 году